Владисла́в Ива́нович Заре́мба (, Дунаевцы, Подольская губерния, Российская империя — , Киев) — украинский композитор, пианист и музыкальный педагог. Отец Сигизмунда Зарембы.

Биография 
Учился музыке у Антона Коципинского в Каменце-Подольском. В 1862 году поселился в Киеве, преподавал фортепиано и пение в различных учебных заведениях.

Творчество 
Автор песен и романсов как на польском, так и на украинском языках, в том числе около 30 вокальных сочинений на слова Тараса Шевченко («Музыка до Кобзаря»). Переложил для фортепиано ряд украинских народных песен. Был аранжировщиком популярной песни «Повій, вітре, на Вкраїну» Степана Руданского. Составил сборники музыкальной литературы для детей — вокальный «Песенник для наших детей» () и фортепианный «Маленький Падеревский» ().

Ссылки 
 Светлана Кабачинская. «Народные песни» Владислава Зарембы // «Зеркало недели», № 7 (280) 19 — 25 апреля 2000.
 

Горбачев А.Н. Список некрологов за 1900-1929 годы. М., Infogans, 2014 (некролог "Киевлянин" дата смерти 19.10.1902 (ст. стиль)

Академические музыканты Украины
Академические музыканты Российской империи
Похороненные на Байковом кладбище